Copa Chevallier Boutell 1945 (Paragwaj) - turniej towarzyski o Puchar Chevallier Boutell między reprezentacjami Paragwaju i Argentyny rozegrano po raz dziesiąty w 1945 roku.

Mecze

Końcowa tabela 

Triumfatorem turnieju Copa Chevallier Boutell 1945 (turnieju w Paragwaju) został zespół Paragwaju.

Copa Chevallier Boutell
1945 w piłce nożnej